In het seizoen 2007–2008 nam FC Omniworld voor de derde maal deel aan de Jupiler League, georganiseerd door de KNVB. Dit is in Nederland de op een na hoogste divisie in het voetbal.

Over de beoogde plaats op de ranglijst liet de nieuwe trainer Peter Boeve zich bij de start van het seizoen niet uit: "Het is nu van belang dat wij als team en dan niet alleen de spelers, maar FC Omniworld als geheel, een eigen gezicht gaan krijgen. Ik wil dat de wedstrijd spannend en vermakelijk is voor het publiek".

Seizoensverloop
15 juni: FC Omniworld verkoopt voor het eerst in de geschiedenis een speler aan een andere club in het betaalde voetbal: Nordin Amrabat verhuist naar VVV-Venlo.
7 september: FC Omniworld behaalt de grootste thuisoverwinning tot nu toe; TOP Oss wordt met 4-0 verslagen.
26 oktober: FC Omniworld behaalt de grootste thuisoverwinning tot nu toe; van AGOVV Apeldoorn wordt gewonnen.
30 oktober: In het KNVB-bekertoernooi is Heracles Almelo te sterk voor FC Omniworld: 3-0.
15 februari: FC Omniworld is al zes thuiswedstrijden ongeslagen, een nieuw clubrecord.
7 maart: FC Volendam maakt een einde aan record van ongeslagen periode van zeven wedstrijden. FC Omniworld verliest uit in Volendam met 3-0.
14 maart: Voor het eerst in twintig uitwedstrijden wint FC Omniworld weer eens, tegen TOP Oss wordt het 1-2.
21 maart: Na 23 seconden ligt de bal in het net, Arnoud van Toor maakt de snelste FC Omniworld-goal ooit.
11 april: Go Ahead Eagles maakt een einde aan een nieuw thuisrecord van tien ongeslagen duels; het wordt 0-4 voor de club uit Deventer.
18 april: Het seizoen 2007/08 zit erop en FC Omniworld eindigt op de 13de plaats.

Eerste divisie

Verslagen
Omniworld - RKC Waalwijk 2-2 (10 augustus) De opening van het seizoen is de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, dat gedegradeerd is uit de Eredivisie. RKC wordt in de media gezien als belangrijke kanshebber op de titel. In het begin van de wedstrijd in Almere lijkt RKC Omniworld inderdaad te zullen overlopen. Uit een vrije trap scoort Fuchs voor RKC, maar nog voor de rust maakt Omniworld gelijk door een doelpunt van Ousama Assaidi. Hij schiet een afgeslagen afstandsschot van Sander Duits in de verre hoek van het lege doel binnen. Na rust is het met name Omniworld dat kansjes krijgt, maar het krijgt in een rommelige fase een strafschop tegen waaruit opnieuw Fucks RKC op voorsprong brengt. Omniworld is even van slag, maar na een paar minuten hervindt het de weg naar voren. De mee naar voren gekomen Wilco Krimp maakt tien minuten voor tijd gelijk. Na dit doelpunt krijgen zowel RKC (redding Zegers) als Omniworld (bal van Caravella op de lat) nog een grote kans, maar de stand blijft uiteindelijk bij 2-2.

FC Den Bosch - Omniworld 4-1 (17 augustus) De eerste uitwedstrijd van het seizoen is in het Stadion De Vliert te 's-Hertogenbosch. FC Den Bosch had de eerste wedstrijd al gewonnen en kwamen vervolgens al voor rust op een 2-0-voorsprong (doelpunten van Gorgi Hristov en Nyron Wau). Na rust bracht Sander Duits de spanning in de wedstrijd terug door een strafschop te benutten. Lange tijd mocht Omniworld nog hopen op (opnieuw) een gelijkspel. Kort voor tijd maakte Koen van der Biezen een einde aan die hoop door nog tweemaal voor de thuisploeg te scoren. Eindstand: 4-1. In de onafhankelijke media werd deze stand geflatteerd genoemd voor een wedstrijd die redelijk in balans was en waarin Omniworld in de eerste helft zelfs een licht overwicht had. Een gebrek aan ervaring en fysiek bij de aanval werd als grootste probleem om tot scoren te komen aangewezen.

MVV - Omniworld 0-0 (24 augustus) Omniworld heeft in haar tweede uitwedstrijd van het seizoen op vrijdag 24 augustus gelijkgespeeld tegen MVV. In stadion de Geusselt stond de brilstand na 90 minuten nog op het scorebord. In de eerste helft was Omniworld een aantal keer gevaarlijk via counters en voor MVV waren Tom Daemen en Gunter Thiebaut dicht bij een treffer maar Zegers lette goed op. In de tweede helft bleef het spelbeeld onveranderd, Omniworld loerde op de counter en MVV kreeg nog een mogelijkheid via Jo Vermast. In de laatste minuut schoot Caravella nog op de lat. Eindstand: 0-0. Omniworld heeft nu 2 punten uit 3 duels.

Omniworld - Stormvogels Telstar 1-2 (27 augustus) FC Omniworld heeft de tweede thuiswedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. De maandagavond wedstrijd werd tegen Stormvogels Telstar met een 1-2-verlies afgesloten. De ploeg van trainer Boeve wist ook in de wedstrijd tegen Stormvogels Telstar vanaf het begin een veldoverwicht te creëren. Met goed en verzorgd voetbal was FC Omniworld heer en meester op het eigen veld. Verdiend was dan ook de voorsprong na een half uur spelen. Uit een voorzet wist Paul Mulders listig de bal in de verre hoek te koppen. Lang kon FC Omniworld echter niet van de verdiende voorsprong genieten, binnen een minuut was het Telstar aanvaller Bossman die een fout in de FC Omniworld defensie afstrafte. Hier liet FC Omniworld zich echter niet door van de wijs brengen en het ging vanaf dat moment op jacht naar een voorsprong. Hard was dan ook het gelach toen Stormvogels Telstar door een 'maandagsschot' in de 86e minuut op voorsprong kwam. Telstar aanvaller Pinas legde van zeker 25 meter een verwoestend schot in de kruising achter doelman Mark Zegers. Hierdoor ontving FC Omniworld wederom geen loon naar werken. In de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen zit het de ploeg van Peter Boeve nog niet mee. Ondanks goed en verzorgd voetbal konden er nog maar twee punten bijgeschreven worden.

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Omniworld vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2007/08 en onder leiding van trainer-coach Peter Boeve als dertiende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

2008
Omniworld